Kusacu je název dvou japonských měst:
 Kusacu (Gunma) – v prefektuře Gunma na východě
 Kusacu (Šiga) – v prefektuře Šiga na západě